

Sigle 
 Common Language Runtime – ambiente di esecuzione del Common Intermediate Language nella piattaforma Microsoft .NET

Codici 
 CLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Calipatria (Stati Uniti d'America)
 CLR – codice ISO 3166-2:GB di Coleraine (Regno Unito)

Altro 
 CLR – abbreviazione aeronautica di Clear o clearance o cleared to – Libero da ostacoli oppure autorizzazione oppure autorizzato a
 Mercedes-Benz CLR – automobile della Mercedes-Benz